Plurale di finestra
Finestre, film documentario diretto da Francesco Maselli (1950)
Finestre (Windows), cortometraggio diretto da Peter Greenaway (1975)